Giovanni Mazzuoli (également connu comme Giovanni degli Organi)(vers. 1360 - 1426) compositeur et organiste italien.
Giovanni Mazzuoli da Strada, dit aussi « lo Stradino » (1480 - 1549), écrivain italien.
Giuliano Mazzuoli, designer italien contemporain et créateur de la marque horlogère éponyme.
Girolamo Francesco Maria Mazzola ou Mazzuoli, dit « Parmigianino» (en français Le petit Parmesan) (1503 - 1540) peintre italien.

Voir aussi